Грязный — название водотоков в России:

Грязный (ручей, впадает в Кушелку) — в Ленинградской области.
Грязный, 197 км по левому берегу р. Берелёх (Колыма от истока до Колымской ГЭС)
Грязный, 126 км по правому берегу р. Унаха (Зея от истока до Зейского г/у)
Грязный, 11 км по пр. берегу р. Молчан (Зея от Зейского г/у до впадения р. Селемджа)
Грязный, 5 км по левому берегу р. Западная Грязная (Уссури от истока до впадения р. Большая Уссурка без р. Сунгача)
Грязный, 6 км по левому берегу р. Северная Грязная (Уссури от истока до впадения р. Большая Уссурка без р. Сунгача)
Грязный, 47 км по правому берегу р. Хуанихеза (Большая Уссурка)
Грязный, 208 км по правому берегу р. Эвур (Амур от г. Комсомольск-на-Амуре до устья без р. Амгунь)